Давид Данюшевский (1885—1944) — польский шахматист.

Один из сильнейших лодзинских шахматистов первого 20-летия XX века. Автор «Юбилейной книги Лодзинского общества любителей шахмат», которая была опубликована в 1938 году по случаю тридцатилетия клуба.
До 1922 года он написал (на русском языке) монографию о русском шахматисте Михаиле Чигорине, единственный экземпляр которой был передан в 1947 году советским гроссмейстерам, посещавшим Лодзь. Рукопись не была опубликована.

Во время Второй мировой войны был узником лодзинского гетто. Имеются записи шахматных партий Данюшевского, сделанные им собственноручно в этот период. Датировка последней игры, которую он сыграл 9 февраля 1944 года с доктором Саломоном Шапиро, по-видимому, указывает на то, что Давид Данюшевский оставался в гетто до его ликвидации. Подробности смерти неизвестны.

Спортивные достижения

Литература 
  Wolsza, Tadeusz (2003), Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy. Słownik biograficzny szachistów polskich, tom 4. Wydawnictwo DiG, Warszawa. ISBN 83-7181-288-4

Ссылки 

Шахматисты России (по 1917)
Шахматисты Польши
Узники Лодзинского гетто
Жертвы Холокоста